Torre España puede referirse a:
Edificio España, un rascacielos de Madrid (España).
Torrespaña, "el Pirulí", una torre de comunicaciones de Madrid (España).